Drei Tage Mittelarrest ist der Titel folgender Filme:

 Drei Tage Mittelarrest (1915), deutscher Kurzfilm von Fritz Bernhardt
 Drei Tage Mittelarrest (1930), deutscher Spielfilm
 Drei Tage Mittelarrest (1955), deutscher Spielfilm